Le mot âge a généralement l'une des deux significations suivantes :
 le temps écoulé depuis un événement précis (l'âge d'une personne, l'âge d'une roche, l'âge de l'Univers) ;
 une période de temps, dont le début et la fin sont souvent flous ou fixés arbitrairement (les âges de la vie, un âge géologique, l'âge du cuivre).

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 L'âge d'une étoile est le temps écoulé depuis sa formation (par effondrement d'un fragment de nuage moléculaire) jusqu'à l'émission de la lumière qu'on observe (émise il y a autant d'années que la distance de l'étoile exprimée en années-lumière). On peut l'estimer grossièrement à partir de la masse de l'étoile et de sa position dans le diagramme de Hertzsprung-Russell.
 Dans le cas particulier d'un pulsar :
 l'âge caractéristique est une estimation de son âge réel par la mesure du ralentissement de sa période de rotation. Il donne un ordre de grandeur de cet âge réel sous certaines conditions ;
 l'âge cinématique est le temps mis par le pulsar pour migrer de son lieu d'origine à sa position actuelle. L'explosion de la supernova à l'origine du pulsar étant souvent asymétrique, il est parfois expulsé de son lieu de naissance à une vitesse de plusieurs centaines de kilomètres par seconde.
 L'âge d'une planète ou d'un autre corps du Système solaire est le temps écoulé depuis sa formation (en général par condensation et accrétion comme pour la Terre, parfois à la suite d'un événement violent comme pour la Lune).
 L'âge de la une est le temps écoulé depuis sa formation, mais l'âge de la une est le temps écoulé depuis la dernière nouvelle lune, une mesure de l'avancée dans la lunaison.
 L'âge de cratérisation d'une surface planétaire est l'âge de sa formation ou de sa dernière transformation par des processus géologiques, tel qu'il peut être estimé à partir du dénombrement des cratères d'impact.

Biologie 
 L'âge d'un animal est le temps écoulé depuis sa naissance.
 L'âge d'une plante est le temps écoulé depuis la germination de la graine ou de la spore qui lui a donné naissance.
 L'âge d'un arbre peut être déterminé par dendrochronologie (décompte des cernes de croissance).

Cosmologie 
 L'âge de l'univers est le temps écoulé depuis son apparition, et notamment depuis le Big Bang selon le modèle cosmologique le plus généralement accepté.
 Les âges sombres sont l'époque de l'histoire de l'univers qui a précédé l'apparition des premières étoiles.

Géologie 
 Un âge géologique est une subdivision d'une époque, sur l'échelle des temps géologiques.
 L'expression d'âge suivie d'un nom d'unité chronostratigraphique ou géochronologique (pas nécessairement un âge géologique) signifie que la formation géologique considérée appartient à cette unité : formation d'âge permien, d'âge tertiaire
 L'âge d'une roche est le temps écoulé depuis sa formation jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à une date précise (un âge BP est le temps écoulé jusqu'en 1950) :
 l'âge d'une roche magmatique, également appelé âge de cristallisation, est le temps écoulé depuis sa formation par refroidissement du magma (ou sa précipitation à partir d'un fluide magmatique) ;
 l'âge d'une roche sédimentaire est l'âge du dépôt des sédiments ou bien celui de leur diagenèse, ces deux âges étant en général indiscernables ;
 l'âge d'une roche métamorphique est le temps écoulé depuis la métamorphisation de son protolithe.
 L'âge d'un minéral est le temps écoulé depuis sa formation (par cristallisation, précipitation ou réaction minérale) jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à une date précise (un âge BP est le temps écoulé jusqu'en 1950). Un minéral est parfois plus vieux (minéral hérité) ou plus jeune (métamorphisme partiel) que la roche qui l’abrite.
 Pour une roche comme pour un minéral, l'âge peut souvent être obtenu par différentes méthodes radiochronologiques. Les âges obtenus n'ayant pas la même précision, la même fiabilité, voire la même signification précise, on précise souvent la méthode d'obtention en accolant un symbole au mot âge : un âge C est un âge obtenu par datation au carbone 14, un âge Rb-Sr par datation rubidium-strontium
 L'âge d'exposition d'un minéral ou d'une roche est la durée de son exposition aux rayons cosmiques :
 l'âge d'exposition d'un minéral ou d'une roche terrestre à l'affleurement est celui de sa mise à l'affleurement (par l'érosion ou à la suite d'un séisme) ;
 l'âge d'exposition d'une météorite est le temps écoulé depuis son éjection d'un corps parent jusqu'à sa chute sur Terre.

Médecine 
 Pour évaluer un patient et ajuster sa prise en charge thérapeutique on distingue trois âges : l'âge chronologique (le temps écoulé depuis sa naissance), l'âge corrigé et l'âge développemental.
 Le déficit androgénique lié à l'âge est un phénomène biologique, analogue à la ménopause de la femme, qui peut affecter les hommes entre .
 La dégénérescence maculaire liée à l'âge est une maladie de la rétine provoquée par une dégénérescence progressive de la macula, la partie centrale de la rétine.
 La médecine anti-âge est une médecine préventive visant à réduire les risques de vieillissement prématuré, tant sur le plan psychique, physique qu'esthétique.

Océanographie 
 L'âge de la marée est le retard entre le maximum d'amplitude de la marée et le maximum des forces de marée.

Physiologie humaine 
 L'âge d'une personne est le temps écoulé depuis sa naissance. On utilise aussi le mot âge pour désigner l'âge qu'avait une personne quand elle a connu un évènement particulier :
 l'âge de la ménarche est l'âge qu'avait une femme quand elle a eu ses premières règles ;
 l'âge de décès d'une personne décédée est l'âge qu'elle avait le jour de sa mort.
 L'âge gestationnel d'une femme enceinte est le temps écoulé depuis ses dernières règles.

Sciences humaines et sociales

Archéologie et paléoanthropologie 
 L'âge d'une poterie ancienne est le temps écoulé depuis sa cuisson. On peut le déterminer par diverses méthodes radiochronologiques ou par luminescence stimulée optiquement.
 L'âge d'un fossile animal ou végétal est le temps écoulé depuis sa mort. On peut le déterminer par diverses méthodes radiochronologiques.
 Les âges préhistoriques, expression aujourd'hui désuète, regroupent les différentes périodes de la Préhistoire et de la Protohistoire (dont les limites chronologiques varient d'une région à l'autre) :
 l'âge de la pierre, une période de la Préhistoire durant laquelle les humains créent des outils en pierre et maitrisent le feu. Il est subdivisé en Paléolithique, Mésolithique et Néolithique ;
 l'âge du cuivre (ou Chalcolithique, mais dans un sens plus restreint), une étape de transition entre les industries lithiques et osseuses du Néolithique final et l'industrie métallurgique naissante qui leur succède à l'âge du bronze. Les éléments natifs tels que l'or, l'argent, le cuivre, l'étain et le fer sont exploités dans le cadre d'un artisanat secondaire, l'essentiel de la production demeurant en pierre et en os ;
 l'âge du bronze, une période de la Protohistoire et de l'Histoire caractérisée par un usage important de la métallurgie du bronze ;
 l'âge du fer, une période caractérisée par l'usage de la métallurgie du fer et faisant généralement suite à l'âge du bronze.
 L'âge du renne est un synonyme désuet de Paléolithique supérieur.

Démographie 
 Dans les études démographiques on s'intéresse aux statistiques concernant, pour les habitants d'un pays ou d'une région :
 leur âge biologique (ou âge chronologique, ou simplement âge), c'est-à-dire le temps écoulé depuis leur naissance ;
 leur âge au premier mariage ;
 leur âge de décès, c'est-à-dire l'âge auquel elles meurent ;
 et, pour les femmes :
 l'âge de leur ménarche (c'est-à-dire de leurs premières règles) ;
 l'âge de leur première grossesse.
 Le système coréen de calcul de l'âge prend en compte les neuf mois passés par l'enfant dans le ventre de sa mère et considère ainsi qu'il a un an dès la naissance.
 L'âge moyen d'une population est la moyenne des âges des personnes appartenant à cette population.
 L'âge médian d'une population est la valeur d'âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux, une moitié plus jeune que l'âge médian et l'autre plus âgée.
 La différence d'âge est le nombre d'années qui sépare les âges respectifs des membres d'un couple.
 La pyramide des âges est une représentation graphique de la structure d'une population, en termes de sexe et d'âge. Elle constitue une image synthétique du passé, du présent et du futur de cette population.

Droit 
 L'âge de la majorité civile, ou simplement âge de la majorité, est l'âge auquel une personne est juridiquement considérée comme capable (de s'engager par les liens d'un contrat ou d'un autre acte juridique) et responsable. En dessous de cet âge la personne est d'âge mineur.
 L'âge de la majorité sexuelle, ou âge de consentement, est l'âge au-dessous duquel une personne civilement mineure ne peut se livrer à une activité sexuelle avec une personne civilement majeure sans que celle-ci commette une infraction pénale.
 L'âge légal pour la consommation d'alcool est l'âge déterminé par un gouvernement pour restreindre l'achat ou la consommation de boissons alcoolisées chez les mineurs.
 L'âge de candidature est l'âge minimum à partir duquel une personne a le droit d'exercer des fonctions politiques. Dans la plupart des cas, c'est aussi l'âge à partir duquel une personne est éligible et peut s'inscrire sur les listes électorales.
 L'âge légal de départ à la retraite est l'un des paramètres des systèmes de retraite. Selon les pays il peut s'agir d'un âge minimum, d'un âge maximum ou de l'âge de la retraite à taux plein.

Ethnologie 
 Âge de pierre, âge d'abondance () est un livre de Marshall Sahlins publié en 1972. Il dresse un modèle économique des sociétés primitives en s'appuyant sur le matériel ethnologique de diverses régions du globe.

Histoire 
 L'Âge atomique est l'époque durant laquelle l'humanité a développé l'arme atomique et réalisé de nombreux essais nucléaires atmosphériques puis souterrains. Il commence en 1942 avec le projet Manhattan et s'achève en 1945 avec l'usage de deux bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki.
 L'âge axial, ou âge pivot, est une période de l'histoire de la philosophie et des religions définie par le philosophe allemand Karl Jaspers. Placée de 800 à 200 , cette période voir l'émergence quasi simultanée de nouveaux modes de pensée en Perse, en Chine, en Inde et en Occident.
 L'âge de la voile, généralement daté entre 1571 et 1862, est une période où le commerce international et la guerre navale sont dominés par les navires à voile.
 L'âge de Périclès est une période pendant laquelle Athènes est la capitale intellectuelle, artistique et politique du monde occidental. Pratiquement confondu avec le , il voit son apogée entre la fin des guerres médiques (479 ) et la mort de Périclès (429 ) ou la fin de la guerre du Péloponnèse (404 ).
 L'âge des découvertes est une période qui s'étend du début du . Durant cette période, les Européens se livrent à l'exploration intensive de la Terre, cartographient la planète et établissent des contacts directs avec l'Afrique, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie.
 L'âge des Lumières est une période allant de 1688 ou 1715 à 1789, caractérisée par un renouveau littéraire, culturel et scientifique en Europe.
 L'âge des Sturlungar est une période de luttes internes en Islande pendant le , de 1220 à 1264 environ.
 L'âge de Vendel est une période de l'histoire de la Suède qui s'étend de 550 environ à 793. Il recouvre la période des grandes invasions et la fin de l'âge du fer germanique, et précède l'âge des Vikings.
 L'âge des Vikings est une période marquée par l'expansion rapide du territoire des Vikings, guerriers et marchands scandinaves qui lancent des raids côtiers en direction des monastères chrétiens, puis remontent via les fleuves dans l'intérieur des terres. Elle s'étend, selon l'historiographie traditionnelle, entre 793 et 1066.
 L'expression Âge d'or est employée pour désigner toute période considérée comme particulièrement glorieuse dans l'histoire d'un peuple ou d'un pays :
 l'âge d'or de Budapest est la période la plus florissante du développement industriel de Budapest. Il commence en 1867 avec la fusion de Buda, Pest et Óbuda, et se termine en 1914 avec le début de la Première Guerre mondiale ;
 l'âge d'or de la culture juive en Espagne est une période de l'histoire de la péninsule ibérique sous domination musulmane, pendant laquelle les Juifs ont connu un important essor social, culturel, intellectuel et religieux. Ses limites sont sujettes à débat : de 718 ou 912 jusqu'à 1031, 1066, 1090 ou le milieu du  ;
 l'âge d'or de la piraterie recouvre trois périodes séparées de la piraterie au début de l'époque moderne. Dans sa définition la plus large, il s'étend des années 1650 aux années 1730 ;
 l'âge d'or de l'Occident médiéval, ou Renaissance du , est une période majeure de renouveau du monde culturel au Moyen Âge ;
 l'âge d'or islamique, traditionnellement daté entre le milieu du  et le milieu du , est une période pendant laquelle les artistes, ingénieurs, érudits, poètes, philosophes, géographes et commerçants du monde islamique ont fortement contribué à l'agriculture, aux arts, à l'économie, à l'industrie, au droit, à la littérature, à la navigation, à la philosophie, aux sciences, à la sociologie et aux technologies.
 L'âge héroïque de l'exploration en Antarctique est une période qui s'étend de 1895 à 1922, au cours de laquelle des hommes explorent la terra incognita qu'est alors l'Antarctique.
 L'âge post-séculier est la période qui suit la sécularisation et l'installation de la laïcité dans certaines sociétés, dites post-séculières.
 L'expression Âge sombre ou Âges obscurs est employée, en particulier dans le monde anglophone (), pour désigner toute période considérée comme funeste ou négative de l'histoire d'un peuple ou d'un pays.
 L'âge sombre numérique fait référence à la perte d'informations historiques à l'ère numérique, résultant directement de formats de fichiers, de logiciels ou de matériel obsolètes qui deviennent corrompus, rares ou inaccessibles à mesure que les technologies évoluent et que les données se détériorent.
 Le Moyen Âge est une période de l'histoire de l'Europe qui s'étend du , commençant avec le déclin de l'Empire romain d'Occident et se terminant par la Renaissance et les Grandes découvertes. Situé entre l'Antiquité et l'époque moderne, il se subdivise en haut Moyen Âge (), Moyen Âge central () et Moyen Âge tardif ().
 Le Petit Âge glaciaire (ou Petit Âge de glace) est une période climatique froide survenue en Europe et en Amérique du Nord du début du , approximativement.
 En archivistique, la théorie des trois âges des archives est une thèse selon laquelle le cycle de vie d'un document d'archives connaît trois phases : une période dans laquelle il sert pour son utilité première, une deuxième étape intermédiaire dans laquelle il est archivé provisoirement et reste accessible en cas de besoin imprévu, puis un dernier stade qui consiste dans son archivage pérenne.

Psychologie 
 L’âge mental est l'âge qui correspond au degré de développement intellectuel. Il est mesuré par plusieurs tests psychologiques.

Sociologie 
 Suivant les conceptions héritées de l'Antiquité classique, les trois âges de la vie sont la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse.
 Aujourd'hui on distingue couramment, après l'enfance et l'adolescence :
 l'âge adulte, celui d'un individu biologiquement stable qui, ayant acquis sa maturité sexuelle, est susceptible de se reproduire ;
 le troisième âge qui regroupe les seniors () et les personnes âgées (plus de , mais en relativement bonne santé), une période de la vie où l'on présente les attributs physiologiques et sociaux de la vieillesse tels que la société se les représente ;
 le quatrième âge, celui de personnes très âgées et plus ou moins dépendantes.
 L'âge nubile est celui d'une personne en âge de se marier. Il dépend du pays considéré, et il peut être différent pour les filles et les garçons.
 L'effet d'âge est l'un des trois effets pouvant influer sur la sensibilité d'une variable sociodémographique à la localisation d'une sous-population donnée dans le temps.
 La ségrégation par l'âge est une la séparation des personnes basée sur leur âge, que l'on peut observer dans de nombreux aspects de certaines sociétés et qui est parfois institutionnalisée. On regroupe sous le nom d'âgisme toutes les formes de discrimination, de ségrégation ou de mépris fondées sur l'âge.

Culture et société

Arts plastiques 
 En Russie l'âge d'argent correspond aux deux premières décennies du , notamment en ce qui concerne les arts et les lettres.
 L'âge d'or de l'art finlandais est la période des années 1880-1910, quand l'art finlandais s'imprègne d'un regard national et atteint un niveau international.
 L'âge d'or de la peinture néerlandaise désigne la peinture des Provinces-Unies (les futurs Pays-Bas) durant le siècle d'or néerlandais, une période qui correspond à peu près au .
 L'Âge d'or danois est un mouvement artistique du début du  au Danemark. Il concerne la peinture, la sculpture, l'architecture, la musique, la littérature et les sciences.

Œuvres 
 Autoportrait à l'âge de 63 ans est un tableau peint par Rembrandt en 1669, conservé à la National Gallery de Londres.
 Autoportrait à l'âge de treize ans est un dessin à la pointe d'argent d'Albrecht Dürer, sa première œuvre connue et l'un des plus anciens autoportraits conservés de l'art européen.
 L'Âge mûr (1894-1900) est une des sculptures majeures de Camille Claudel. Il en existe une version en plâtre et deux épreuves en bronze, exposées respectivement au musée d'Orsay et au musée Rodin, à Paris.
 Les Trois Âges de la femme est un tableau peint par Gustav Klimt en 1905, conservé à la galerie nationale d'art moderne et contemporain à Rome.
 Les Trois Âges de l'homme est un tableau peint par le Titien entre 1512 et 1514, et exposé à la Galerie nationale d'Écosse à Édimbourg (Écosse, Royaume-Uni).
 Les Trois Âges et la Mort (ou Les Trois Âges de l'Homme, ou Les Trois Âges de la Vie) sont un tableau peint par Hans Baldung en 1510. Il est conservé au musée du Prado, à Madrid (Espagne).

Cinéma et télévision 
 L'âge d'or de l'animation américaine est une période de l'histoire de l'animation américaine qui débute en 1928 avec l'animation sonore des cartoons et continue jusqu'au milieu des années 1960 lorsque des courts-métrages animés se popularisent à la télévision. 
 Le prix de l'Âge d'or est un prix décerné par la Cinémathèque royale de Belgique et le musée du cinéma de Bruxelles à l'auteur d’un film qui « par l'originalité, la singularité de son propos et de son écriture, s'écarte délibérément des conformismes cinématographiques ». Le nom de ce prix est un hommage au film homonyme de Luis Buñuel.

Œuvres

Édition 
 L'Âge de faire est un mensuel français créé en 2005, qui traite de l'écologie, de la citoyenneté et de la solidarité.
 L'Âge des étoiles est une collection de romans de science-fiction aux éditions Robert Laffont, dirigée par Gérard Klein et Karin Brown. Son nom est un hommage au roman homonyme de Robert A. Heinlein.
 L'Âge d'Homme est une maison d'édition fondée en 1966 à Lausanne (Suisse) par l'éditeur d'origine serbe Vladimir Dimitrijević.
 L'Âge du cinéma est une revue française de cinéma parue de 1951 à 1952 et d'inspiration surréaliste.
 Le Bel Âge est un magazine québécois destiné aux retraités.
 Le Moyen Âge est une revue trimestrielle d'histoire médiévale, fondée en 1888 et éditée par De Boeck depuis 1987.
 Mademoiselle Âge Tendre (puis   Âge Tendre et Âge Tendre) est un magazine français pour les jeunes filles, publié de 1964 à 1974.
 Moyen Âge est un magazine bimestriel puis trimestriel français, consacré à la période du .
 Nouvel Âge est un quotidien de l'entre-deux-guerres, fondé en 1930 par Henry Poulaille, puis repris et dirigé par Georges Valois.

Éducation 
 Outre les catégories utilisées en sociologie, on distingue couramment, sur un mode plaisant :
 l'âge tendre, celui de la petite enfance (de ) ;
 l'âge de raison, une période où l'enfant quitte son œdipe, perçoit la différence entre bien et mal, et prépare son identité sexuelle ;
 l'âge ingrat, une période de transition aux niveaux psychologique et biologique chez le nouvel adolescent ;
 l'âge bête, la première partie de l'adolescence (de  environ).

Entreprises 
 Le Noble Âge est une entreprise française spécialisée dans la prise en charge de personnes fragilisées.

Jeux 
  Âge (13 Age) est un jeu de rôle médiéval-fantastique américain créé par  et Jonathan Tweet, paru chez Pelgrane Press en 2013.
 L'âge d'or des jeux d'arcade est une période pendant laquelle la popularité et les innovations des jeux vidéo d'arcade sont à leur apogée. Selon les auteurs elle va de 1978 ou 1979-1980 jusqu'au milieu des années 1980 ou 1990.
 L' est le titre de plusieurs jeux vidéo, sortis entre 2002 et 2012.
 Golden Sun : L'Âge perdu () est un jeu vidéo sorti en 2003 sur Game Boy Advance.
 Les Batailles du Tiers Âge sont une extension du jeu de société La Guerre de l'Anneau, éditée par Tilsit et sortie en 2006.

Littérature et bande dessinée 
 En Russie l'âge d'argent correspond aux deux premières décennies du , notamment en ce qui concerne les arts et les lettres.
 L'âge d'or de la science-fiction est une période durant laquelle la science-fiction connaît, essentiellement aux États-Unis, des spécificités reconnues ultérieurement comme formant un bloc cohérent. Il va de la fin des années 1930 à la fin des années 1950.
 Dans l'histoire de la bande dessinée américaine :
 L'âge de platine des comics est la période comprise entre la fin du  et 1938, marquée par l'apparition des comic strips dans les quotidiens et la création du format comic book ;
 l'âge d'or des comics est la période comprise entre 1938 et 1954 ;
 l'âge d'argent des comics est la période comprise entre 1956 et la fin des années 1960 ;
 l'âge de bronze des comics est la période comprise entre le début des années 1970 et 1986 ;
 l'âge moderne des comics est la période comprise entre les années 1986-87 et aujourd'hui.
 L'âge d'or de Spirou est une période allant environ de 1946 à 1968, qui a vu la création de très nombreuses séries devenues des classiques du neuvième art.
 L'Âge hyborien est une période fictive dans l'œuvre de Robert E. Howard.
 Quel est l'âge du capitaine ? est une expression dont l'origine remonte à une lettre de Gustave Flaubert envoyée à sa sœur Caroline en 1841. Elle s'applique à tout problème énoncé de manière à n'avoir aucune réponse résoluble logiquement ou mathématiquement.

Œuvres 
 Âge de pierre, âge d'abondance est un livre de Marshall Sahlins, publié en 1972.
 Bridget Jones : L'Âge de raison () est un roman d’Helen Fielding, paru en 1999.
 Histoire de la folie à l'âge classique est le premier ouvrage important de Michel Foucault.
 L'Âge bête est un roman de Boileau-Narcejac, publié en 1978.
 L'Âge de cristal est le nom de plusieurs bandes dessinées basées sur l'univers du film homonyme.
 L'Âge de diamant () est un roman de science-fiction postcyberpunk de l'auteur américain Neal Stephenson, paru en 1995.
 L'Âge de la déraison () est une saga fantastique uchronique en quatre tomes écrite par Gregory Keyes.
 L'Âge de la régression est un essai collectif à l'initiative d'Heinrich Geiselberger, qui analyse l'essor du repli identitaire, des démagogues autoritaires et d'autres types de régression. Il est paru simultanément en treize langues en 2017.
 L'Âge de la traduction est un livre d'Antoine Berman, rassemblé par sa veuve Isabelle et publié en 2008.
 L'Âge de raison est un roman de Jean-Paul Sartre, paru en 1945.
 L'Âge des étoiles () est un roman de Robert A. Heinlein, publié en 1956.
 L'Âge des extrêmes, histoire du court  est un livre de l'historien marxiste Eric Hobsbawm, paru en 1994.
 L'Âge d'homme est un récit autobiographique de Michel Leiris, publié en 1939.
 L'Âge d'ombre est une série de bande dessinée dessinée et scénarisée par Caza.
 L'Âge du Christ est un essai de Marc-Édouard Nabe, publié en 1992.
 L'Âge du feu () est le titre d'une série de romans de fantasy écrits par E. E. Knight.
 L'Âge du rock ( ou ), est une série de bandes dessinées brésilienne qui se déroule dans l'univers des canards de Disney.
 L'Âge ingrat est une bande dessinée de la série Achille Talon, dessinée par Greg.
 La Bête hors des âges est le  de la série de romans Bob Morane créée par Henri Vernes.
 La Force de l'âge, publié en 1960, est le deuxième tome de l’œuvre autobiographique écrite par Simone de Beauvoir.
 La Ronde des âges est un roman de Madeleine Chapsal, publié en 2003.
 La Trilogie de l'Âge d'or () est une série de romans de science-fiction de l'auteur américain John C. Wright.
 Les Âges du chaos sont un recueil de nouvelles se déroulant dans l'univers de fiction Ténébreuse, et font partie du cycle associé.
 L'Homme entre deux âges et ses deux maîtresses est la dix-septième fable du livre  de Jean de La Fontaine, publié en 1668.
 Retour à l'âge de pierre () est le cinquième roman du cycle de Pellucidar, écrit par  Edgar Rice Burroughs en 1935.
 Trois essais sur l'âge industriel est un livre du sociologue français Raymond Aron, paru en 1966.

Monuments et musées 
 La croix des Âges est une croix de chemin en grès houiller située à Archignat (Allier, France). Elle date de la fin du .
 Le Musée national du Moyen Âge est installé dans l'hôtel de Cluny, dans le  de Paris.

Musique 
 L'Âge d'or est un label indépendant de Hambourg.
 L'âge d'or du hip-hop est la période durant laquelle la musique hip-hop atteint son apogée, habituellement située à la fin des années 1980 et au début des années 1990.
 Âge tendre, la tournée des idoles (anciennement Âge tendre et têtes de bois), ou simplement Âge tendre, est une tournée musicale qui réunit chaque année, depuis 2006, des artistes de variétés ayant débuté leur carrière dans les années 1960 et 1970.
 L'Orchestre de l'âge des Lumières () est le principal orchestre symphonique britannique jouant sur instruments d'époque.

Œuvres 
 À mon âge et à l'heure qu'il est est le huitième album studio de Julien Clerc, sorti en 1976.
 Âge tendre et tête de bois est un album de Gilbert Bécaud, sorti en 1967.
 De l'âge de la crête à l'âge du bonze et De l'âge du trash à l'âge du zen sont deux compilations de titres du groupe de punk français Ludwig von 88, sorties en 2004.
 L'Âge de cristal (), du compositeur américain Jerry Goldsmith, est la bande originale du film homonyme sorti en 1976.
 L'Âge d'horizons est un album studio de Serge Lama, sorti en 2008.
 L'Âge d'or () est un ballet composé par Dmitri Chostakovitch en 1928, sur un livret d'Alexander Ivanovski.
 L'Âge d'or est une chanson de Léo Ferré, parue en 1966 dans l'album Léo Ferré 1916-19....
 L'Âge d'or est le sixième album du chanteur Cali, sorti en mars 2015.

Mythes et religions 
 Le mythe des âges de l'humanité, ou mythe des races, est un récit anthropogonique de la mythologie grecque (puis de la mythologie romaine), rapporté pour la première fois par Hésiode au  Dans ce mythe l'histoire de l'humanité est celle de cinq races qui ont vécu pendant cinq âges successifs :
 l'âge d'or, qui suit immédiatement la création de l'Homme alors que Cronos règne dans le ciel. C'est un temps d'innocence, de justice, d'abondance et de bonheur, la Terre jouit d'un printemps perpétuel, les champs produisent sans culture, et les Hommes vivent presque éternellement et meurent sans souffrance ;
 l'âge d'argent où les hommes, coupables d', connaissent le mal et la douleur, et doivent creuser la terre pour cultiver le blé. La race d'argent est finalement ensevelie par Zeus, courroucé de ne les voir rendre aucun hommage aux dieux ;
 l'âge d'airain (ou de bronze), où les hommes sont une race guerrière qui finit par s'anéantir elle-même ;
 l'âge des héros, des demi-dieux engendrés par les immortels venus s'unir avec les mortelles. La plupart périssent lors de la guerre des sept chefs à Thèbes puis à la guerre de Troie, et les plus méritants sont placés par Zeus dans les îles des Bienheureux ;
 l'âge de fer, la période actuelle où l'on trouve encore « quelques biens mêlés à tant de maux ». Mais un temps plus dur attend cette race, quand « il ne restera plus aux mortels que les chagrins dévorants, et leurs maux seront irrémédiables ».
 Dans l'histoire du christianisme, l'Âge apostolique est traditionnellement la période des douze apôtres, allant d'environ 33 à la mort du dernier apôtre, considérée comme celle de l'apôtre Jean vers 100.
 Dans la mythologie japonaise, l'Âge des dieux est la période précédant l'accession de Jimmu, premier empereur du Japon.
 Le nouvel âge () est un courant spirituel occidental des , caractérisé par une approche individuelle et éclectique de la spiritualité. Il est surtout répandu aux États-Unis et dans les autres pays occidentaux.
 Les six âges du monde sont un découpage de l'histoire du monde proposé par Augustin d'Hippone (354-430) dans son  et suivi par la plupart des historiens chrétiens du Moyen Âge. Il postule l'existence de six âges ayant duré chacun  à partir de la création d'Adam, le premier homme.
 Le Conflit des âges est une collection de cinq ouvrages d'Ellen White (cofondatrice de l'Église adventiste du septième jour), qui relate l'histoire du conflit cosmique entre Christ et Satan.

Politique 
 Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge est un organisme consultatif français chargé d'éclairer le gouvernement sur les problèmes démographiques et sur leurs conséquences à moyen et long termes.
 Le Parti du troisième âge (), est un ancien parti politique luxembourgeois, fondé en 1999.

Sports 
 L'âge d'or de l'alpinisme (ou âge d'or de la conquête des Alpes) est la période pendant laquelle la plupart des grands sommets des Alpes ont été gravis. Il correspond à la seconde moitié du .
 Le Grand Prix de l'Âge d'Or est une compétition de voitures historiques organisée par Peter Auto, qui se déroulent sur le Circuit de Dijon-Prenois en Côte-d'Or (France).

Toponyme 
 Le lac de l'âge d'or est un lac artificiel endoréique en construction au Turkménistan, dans le désert du Karakoum.

Notes et références

Voir aussi